Das Hilton Waikoloa Village USTA Challenger 2008 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 27. Januar 2008 in Waikoloa Village auf Hawaii stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Waikoloa Village
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien